Pradl ist der Name von:

 Pradl, Ortsteil und Katastralgemeinde von Innsbruck
 Prádlo, Gemeinde in Tschechien

Personen:
 Anton Pradl (1892–1966), österreichischer Stuhlmeister und Politiker

Siehe auch:
 Pradel
 Bradl